Cortes (política) — nome que se dá ao parlamento em algumas monarquias ou seu equivalente primitivo (reuniões políticas entre o rei e as diferentes classes sociais, frequentemente com carácter legislativo)
Amor cortês — conceito europeu medieval de atitudes, mitos e etiqueta para enaltecer o amor
Cortés — departamento das Honduras

Brasil
Cortês — município do estado de Pernambuco
Senador Cortes — município do estado de Minas Gerais

Espanha
Cortes Gerais - o parlamento espanhol
Cortes (bairro de Madrid) — um dos seis bairros do distrito Centro de Madrid
Cortes (Espanha) — município da comunidade de Navarra
Cortes de Aragón — município da província de Teruel, comunidade de Aragão
Cortes de Navarra — também denominadas os Três Estados, foram uma instituição do Reino de Navarra
Cortes Generales — órgão legislativo de duas câmaras (Senado e Congresso dos Deputados) do Estado Espanhol
Hernán Cortés — conquistador do México

Portugal
Cortes (Leiria) — freguesia no concelho de Leiria
Cortes (Monção) — freguesia no concelho de Monção
Cortes da Veiga — aldeia do concelho de Vila Nova de Foz Côa
Cortes do Meio — freguesia do concelho da Covilhã
Vila Cortês da Serra — freguesia do concelho de Gouveia
Vila Cortês do Mondego — freguesia do concelho da Guarda
Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa — também conhecidas como "Cortes Constituintes de 1820", o primeiro parlamento português no sentido moderno do termo
Palácio de São Bento — sede do parlamento português, cujo nome primitivo era Palácio das Cortes

Villa Cortese

Desambiguações de topônimos